Gloreugenia är ett släkte av snäckor. Gloreugenia ingår i familjen Camaenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Landlungsnäckor
Gloreugenia